Sezon (1978/1979) był 76. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył László Fekete, który w barwach klubu Újpesti Dózsa SC strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej